Орб:

География

Реки 
 Орб (приток Кинцига) — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Орб (река, впадает в Средиземное море) — река длиной 136 км в департаменте Эро региона Лангедок-Руссильон на юге Франции.
 Орб (приток Аре) — река во Франции и Швейцарии.

Города 
 Бад-Орб — город в Германии, в земле Гессен.
  — коммуна в регионе Лангедок — Руссильон, Франция.
  — муниципалитет в кантоне Во, Швейцария.

Иное 
 Орб — допустимое отклонение величины дуги между двумя объектами гороскопа от точного значения аспекта.
 The Orb — британский электронно-музыкальный коллектив.
 ОРБ — Оперативно-розыскное бюро, подразделение в структуре Министерства внутренних дел.
 ОРБ — отдельный разведывательный батальон, подразделение войсковой разведки.
 Орб — вымышленное божество в телесериале «Доктор Кто». Считалось, что это было наименование Солнца у пещерных людей около 100 000 года до н.э. Упоминалось в 1 серии 1 сезона «Неземное дитя» (1963).
 ОРБ — отдел радиационной безопасности.
 Орбы — полупрозрачные округлые сферы разных размеров и цветов неясной (предположительно аномальной) природы, появляющиеся на фотографиях.